Rueda (Valladolid), municipi de la província de Valladolid, a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Rueda de Jalón, població a la vora del riu Jalón, prop d'Epila 
 Rueda de la Sierra, municipi a la província de Guadalajara, comunitat autònoma de Castella-La Manxa 
 Agustín Rueda Sierra (Sallent, 1952 – presó de Carabanchel, Madrid, 1978), anarquista i antifranquista, membre de la Coordinadora de Presos Españoles en Lucha (COPEL)
 Amelia Rueda
 Belén Rueda (Madrid, 1965), actriu i presentadora de televisió espanyola
 Jesús Rueda Ambrosio (Badajoz, 1987), futbolista extremeny, que ocupa la posició de migcampista. Format al planter del Real Valladolid, a
 José Manuel Rueda Sampedro (Linares, 1988), futbolista andalús format al planter del FC Barcelona que juga de migcampista defensiu 
 Josep Manuel Rueda Torres, director del Museu d'Arqueologia de Catalunya 
 Luis Enrique Rueda (departament de San Rafael, 1972), futbolista argentí que ocupa la posició de davanter 
 Mercedes Rueda Sabater (1957, Viana de Cega, Valladolid, 1995), arqueòloga i conservadora 
 Monestir de Nostra Senyora de Rueda, monestir de l'Orde del Cister situat a Sástago, en la Ribera Baixa de l'Ebre, Saragossa